A 2000. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női 100 méteres gátfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét szeptember 25. és 27. között rendezték a Sydney Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női 100 méteres gátfutásban:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan a negyeddöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Negyeddöntő 
Minden futam első négy helyezettje automatikusan az elődöntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 4 futó került tovább.

Elődöntő 
A futamok első 4 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt szeptember 27-én rendezték.

Források 

Atlétika a 2000. évi nyári olimpiai játékokon